413 км, 413-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 413 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области. Код 601013.
 413 км — остановочный пункт Оренбургского региона Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 815618.
 413 км — остановочный пункт Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 807257.